Cryptotaenia androphila är en flockblommig växtart som först beskrevs av Johan Martin Christian Lange och Heinrich Moritz Willkomm, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Cryptotaenia androphila ingår i släktet kryptotenior, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kryptotenior
androphila